El grupo PVC o Planctobacteria es un grupo de bacterias al cual se asigna usualmente la categoría de superfilo. Se incluye en el clado bacteriano Gracilicutes y comprende los filos Planctomycetes, Chlamydiae, Verrucomicrobia y algunos filos candidatos. El taxón fue creado por Cavalier-Smith sobre la base de la suposición de que Planctobacteria redujo o perdió peptidoglicano de su pared celular dos veces. Cavalier-Smith (2020) le da rango de filo y también incluyó al filo Elusimicrobia sobre la base de su análisis filogenético y otros. Sin embargo algunos análisis filogenéticos alejan a Elusimicrobia de PVC.

Según el NCBI, el grupo Chlamydiae/Verrucomicrobia se asemeja al grupo PVC, pero sin incluir a Planctomycetes.

Una filogenia algo consesuada en el GTDB database y el Annotree es la siguiente:

Referencias